Алихан Мавладиевич Динаев (род. 11 мая 1989) — учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018», Народный учитель Чеченской Республики, победитель конкурса «Учитель года Чеченской Республики 2018». В 2011 году с отличием окончил Северо-Западную Академию государственной службы при Президенте РФ (ныне — СЗИУ РАНХиГС).

В течение пяти лет до ухода на учительскую работу в школу преподавал в Грозненском нефтяном техническом университете, на протяжении двух лет был ведущим телепрограммы «Искусство говорить» на республиканском телевидении. После победы в конкурсе «Учитель года России» получил звание «Народного учителя Чеченской Республики», став самым молодым педагогом в истории республики, удостоившимся этой государственной награды.
5 октября 2019 года Алихану Динаеву была присвоена высшая государственная награда Чеченской Республики «Орден Кадырова».

Крупнейшее профессиональное педагогическое издание России «Учительская газета» в результате опроса сотен экспертов и учителей со всей страны признало А. Динаева «Человеком года в сфере образования — 2018».
Проводит мастер-классы, тренинги, семинары и открытые уроки по всей России.

Помимо преподавания занимается журналистикой, автор множества статей, посвященных образованию, воспитанию, которые публикуются в «Учительской газете», «Российской газете», в газетах «Хьехархо» («Учитель») и «Берийн беш».
Лауреат около 20 журналистских конкурсов. Автор книги «20 обычных чеченцев», а также детской книги на чеченском языке «Сан хьалхара книга» («Моя первая книга») и справочного пособия для подготовки к ЕГЭ по обществознанию.

Является членом комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование», членом коллегии Министерства просвещения РФ, членом общественно-экспертного совета по национальному проекту «Образование».

Возглавляет Педагогическую мастерскую А. М. Динаева в Чеченском государственном педагогическом университете, которая является первой авторской мастерской в педвузах России.

В 2022 году стал победителем Всероссийского просветительского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание».

Примечания

Ссылки 
 Обычный чеченец Алихан Динаев. — Очерк в «Учительской газете»
 Учитель из Чечни Алихан Динаев: Я думал, что школа — не для амбициозного мужчины — Интервью Life.ru
 Алихан и его команда — Статья в «Российской газете»
 Третья рука Алихана Динаева — «Российская газета», 27 января 2019
 Учителя года России-2018 Алихана Динаева с триумфом встретили в Грозном
 Алихан ДИНАЕВ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018 — «Учительская газета», 18 октября 2018
 Хрустальная радость — «Мой профсоюз», 11 октября 2018
 Адель и Толстой — учитель года-2018 Алихан Динаев о любимой музыке и литературе — 5 Канал
 Алихан Динаев: Мои уроки — это не классические лекции — Интервью — Алихан Динаев выпустил пособие по подготовке к ЕГЭ по обществознанию.ru — профессиональный ресурс об образовании.
 Учителем года 2018 стал чеченец из Грозного, «Московский комсомолец», 5 октября 2018
 Лучший учитель России, Газета «Хьехархо» («Учитель»), 18 октября, 2018
 Алихан Динаев выпустил пособие по подготовке к ЕГЭ по обществознанию — Репортаж на ЧГТРК «Грозный»
 Вечерний чай с Алиханом Динаевым — Интервью в программе «Вечерний чай» на ЧГТРК «Грозный»
 «Мальчик улыбается». Один из лучших учителей Чечни рассказал в Барнауле, как сделать школьные уроки веселыми и полезными — Алтапрес — 14 апреля 2020
 В гостях у Доброго утра, Колыма — Алихан Динаев — Интервью
 Педагогическая мастерская Алихана Динаева

Выпускники Северо-Западного института управления
Педагоги Чечни
Кавалеры Ордена Кадырова